Сметка може да се отнася за:
 План-сметка
 Сметка в банка - например депозитна сметка